Een verkeersweg:
 N52 (België)
 N52 (Frankrijk)
 N52a (Frankrijk)
 N52bis (Frankrijk)
 N52 (Ierland)
 N52 (Luxemburg)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing